Теплова́я электроста́нция (или теплова́я электри́ческая ста́нция) — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе горения в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые: уголь, природный газ (пропан, метан), реже — мазут, водород, биогаз, сланцевый газ, нефть, бензин, дизельное топливо, спирт отходы, торф, горючие сланцы, дрова.

Многие крупные тепловые станции вырабатывают только электричество — Конденсационная электростанция; средние станции могут также использоваться для выработки тепла в схемах теплоснабжения (ТЭЦ).

В традиционных теплоэлектростанциях топливо сжигается в топке парового котла, нагревая и превращая в пар воду, прокачиваемую внутри котла в специальных трубках (водотрубный котёл). Полученный перегретый пар с высокой температурой (до 400—650 градусов Цельсия) и давлением (от единиц до десятков МПа) подаётся через паропровод в турбогенератор — совмещённые паровую турбину и электрогенератор. В многоступенчатой паровой турбине тепловая энергия пара частично превращается в механическую энергию вращения вала, на котором установлен электрический генератор. В ТЭЦ часть тепловой энергии пара также используется в сетевых подогревателях.

В ряде теплоэлектростанций получила распространение газотурбинная схема, в которой полученная при сжигании газообразного или жидкого топлива смесь горячих газов непосредственно вращает турбину газотурбинной установки, ось которой соединяется с электрогенератором. После турбины газы остаются достаточно горячими для полезного использования в котле-утилизаторе для питания паросилового двигателя (парогазовая установка) или для целей теплоснабжения (газотурбинная ТЭЦ).

Первая теплоэлектростанция «» появилась в Нью-Йорке на Перл-стрит в 1882 году.

Типы 
 Котлотурбинные электростанции
 Конденсационные электростанции (КЭС, исторически получили название ГРЭС — государственная районная электростанция)
 Теплоэлектроцентрали (теплофикационные электростанции, ТЭЦ)
 Газотурбинные электростанции

 Электростанции на базе парогазовых установок

 Электростанции на основе поршневых двигателей
 С воспламенением от сжатия (дизель)
 C воспламенением от искры

 Комбинированного цикла

Современные ТЭС делятся на два типа:
 С поперечными связями. Основной агрегат по пару и воде связаны между собой
 С блочной компоновкой. При таком типе основное оборудование описывается отдельным технологическим процессом в пределах каждого энергоблока.

Экологические аспекты 
Энергетика является одним из тех секторов мировой экономики, изменения в которых необходимы, чтобы избежать неприемлемых последствий глобального потепления. Оценки энергоинфраструктуры на основе глобального эмиссионного бюджета CO показывают, что после 2017 года в мире не должны вводиться в строй новые электростанции, работающие на ископаемом топливе.

Тепловые электростанции зачастую становятся «мишенями» для радикально настроенных климатических активистов.

См. также 
 Гидроэлектростанция
 Железнодорожная электростанция
 Список тепловых электростанций России
 Список тепловых электростанций Украины
 Список тепловых электростанций Белоруссии
 ОАО «ТГК-1» (Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации)

Литература

Примечания